Иван Шостак:
 Шостак, Иван Андреевич (? — 1804) — капитан I ранга, герой русско-турецкой войны 1787—1792 годов.
 Шостак, Иван Владимирович (1925—2001) — мастер народного творчества Украины, сын Ганны Собачко-Шостак.